Рожковка () — деревня в Каменецком районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Дмитровичского сельсовета. Население — 38 человек (2019).

География 
Рожковка находится в 7 км к северо-западу от села Дмитровичи и в 17 км к северо-западу от города Каменец. Местность принадлежит к бассейну Вислы, около деревни сеть мелиоративных каналов со стоком в реку Правая Лесная. Местные дороги ведут в соседние деревни Дмитровичи, Ходосы и Осинники.

История 
В XIX веке Рожковка была деревней в составе Российской империи, принадлежала Брестскому уезду Гродненской губернии. Согласно переписи 1897 года здесь было 107 дворов, 571 житель, действовало народное училище.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) деревня вошла в состав межвоенной Польши, где принадлежала Брестскому повету Полесского воеводства. С 1939 года в составе БССР.

Достопримечательности 
 Церковь Казанской Божьей Матери. Деревянная церковь, построена в 1942 году. Строительство церкви было связано со спасением жителей деревни от расстрела во время Великой Отечественной войны — 
 Памятник партизанам. Установлен в 1965 году на братской могиле советских партизан (21 человек), погибших в 1944 году — 
 Хата 1880 года постройки. Характерный образец западно-полесского крестьянского жилья XIX века.

Церковь и братская могила партизан включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 Рожковка на сайте radzima.org

Населённые пункты Каменецкого района